Franz Schmidt (1874–1939), austriacki kompozytor, wiolonczelista, pianista i dyrygent
 Franz Schmidt (1909–), funkcjonariusz Gestapo